Protitanotherium — род вымерших млекопитающих из семейства бронтотериевых. Известны из позднего эоцена — олигоцена ( назад).

В род включают два известных науке вида, обитавших в Северной Америке и Азии. Protitanotherium emarginatum обнаружен на территории США, штаты Нью-Мексико, Техас и Юта, а Protitanotherium koreanicum — в КНДР. Второй вид в 2008 году объявлен nomen dubium.

Виды 
  [syn. , ]
 ?

Примечания

Литература 
 Osborn H. F. 1908. New or little known titanotheres from the Eocene and Oligocene. Bulletin of the American Museum of Natural History 24(32): 599—617.

Бронтотериевые
Млекопитающие эоцена
Млекопитающие олигоцена
Фоссилии из эоценовых отложений США
Фоссилии из эоценовых отложений КНДР
Фоссилии из олигоценовых отложений КНДР
†